Battle Hymn (film), een film uit 1957
 Battle Hymn (strip), een stripreeks uit 2004
 Battle Hymn of the Republic, een lied over de Amerikaanse burgeroorlog
 Battle Hymn of the Tiger Mother, een boek van Amy Chua
 "Battle Hymn", een nummer van het album Battle Hymns van Manowar

Zie ook 
 Battle Hymns (doorverwijspagina)